Collinwood peut faire référence à :
 Collinwood, un quartier de Cleveland dans l'Ohio ;
 Bienvenue à Collinwood, un film dont l'action se déroule dans ce quartier ;
 Collinwood, une municipalité du Tennessee ;
 Collinwood Township, un townwship du Minnesota ;
 le manoir Collinwood, la résidence des personnages de la série Dark Shadows.